Corradi da Gonzaga ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Corradi da Gonzaga († 1283), italienischer Adliger und Staatsmann
 Filippo Corradi da Gonzaga († vor 1199), italienischer Adliger, Stammvater des Hauses Gonzaga
 Gualtiero Corradi da Gonzaga (um 1170–nach 1225), italienischer Adliger und Staatsmann